Aja jezik označava:
Aja (kresh jezik), jezik nilsko-saharske porodice.
aja (gbe jezik), jezik iz Benina, iz skupine Gbe.